Турска је подељена на 81 вилајет који се на турском називају иловима (-{iller}- — „вилајети“, -{il}- — „вилајет“). На челу сваког од њих се налази валија.

Вилајети су даље подељени на округе. Сваки вилајет има своје управно седиште. Главни град вилајета обично је истог имена као и сам вилајет. Изузеци су само Антакија у вилајету Хатај, Измит у вилајету Коџаели и Адапазар у вилајету Сакарија.